FPS:
 First-person shooter — шутер от первого лица — жанр компьютерных игр.
 Frames per second — количество кадров в секунду на экране монитора или телевизора, выдаваемых программным обеспечением видеокарты или DVD-проигрывателя. Характеризует производительность видеосистемы компьютера или воспроизведения DVD. Также характеризует качество видео в целом. См. Кадровая частота.
 Fortran Power Station — среда разработки для языка Fortran.
 FPS — российская рок-группа.
 Фут в секунду
 Fraud Prevention Service  — Система противодействия мошенничеству.